Fusu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Dumitru Fusu (1938–2014), actor și regizor moldovean.
 Maria Mardare-Fusu (n. 1954), pictoriță moldoveană.
 Corina Fusu (n. 1959), politiciană și jurnalistă română/moldoveană.